Поль Элен Мари Жозеф Сарториус (, ) — французский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Участник летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Поль Сарториус родился 20 сентября 1912 года во французском городе Рубе.

Играл в хоккей на траве за «Поло де Рубе».

В 1936 году вошёл в состав сборной Франции по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине, занявшей 4-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Швейцарии.

Умер 13 февраля 2002 года во французской деревне Аннаппе.

Семья 
Дядя — Эмиль Сарториус (1883—1933), футболист сборной Франции, в 1908 году участвовал в летних Олимпийских играх в Лондоне.

Примечания 

Хоккеисты на траве Франции
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года